Az 1979-1980-as labdarúgó bajnokságot a Bp. Honvéd nyerte az Újpesti Dózsa és a Vasas SC előtt.  Huszonöt év után lett ismét bajnok a kispesti csapat, Tichy Lajos edző munkája nyomán. Bálint László 1945 óta az első olyan játékos volt aki legálisan külföldre szerződött, a belga FC Bruges csapatában folytatta pályafutását. A Honvéd erejét jól mutatja hogy a második helyezett Dózsát 5-0-ra győzték le, és már két fordulóval az idény vége előtt bajnok lett. Érdekesség, hogy ez volt az első olyan szezonja a magyar labdarúgásnak, mely során két vidéki városból (Székesfehérvár, Pécs) két-két csapat is az első osztályban játszott.

A bajnokságból kiesett a PVSK az SBTC és a Székesfehérvári MÁV Előre SC. Feljutott: a Csepel SC, a Nyíregyházi Vasutas és a Kaposvári Rákóczi SC.

A végeredmény 

A bajnok Bp. Honvéd játékosai
Gujdár Sándor (26) – Paróczai Sándor (34), Kocsis István (29), Garaba Imre (32), Varga József (33) – Gyimesi László (31), Dajka László (34), Nagy Antal (34) – Bodonyi Béla (30), Weimper István (27), Kozma Mihály (26).
Játszott még: Pál József (27), Lukács Sándor (20), Esterházy Márton (15), Menyhárt Kálmán (8), Pintér Sándor (5), Gőgicz József (4), Kotul László (4), Melis Béla (1).
Edző: Tichy Lajos

Az ezüstérmes Újpesti Dózsa játékosai
Rothermel Ádám (17) – Kolár Endre (25), Dunai III Ede (33), Jurácsik Mátyás (25), Tóth József (33) – Kardos József (21), Nagy László (31), Tóth András (28) – Fazekas (34), Kiss Sándor (26), Fekete László (29).
Játszott még: Sarlós András (19), Bodnár István (18), Schumann Péter (18), Kollár József (16), Törőcsik András (12), Viczkó Tamás (12), Gyöngyösi János (8), Zámbó Sándor (7), Miklós Árpád (2), Tóth Zoltán (1).
Edző: Várhidi Pál

A bronzérmes Vasas játékosai
Mészáros Ferenc (33) – Török Péter (28), Híres Gábor (26), Komjáti András (32), Rácz László (31) – Müller Sándor (30), Zombori Sándor (33), Szebegyinszky András (31) – Rixer Géza (26), Kiss László (30), Várady Béla (29).
Játszott még: Hegedűs Béla (22), Izsó Ignác (20), Birinyi István (19), Halász István (15), Gass István (13), Kántor Mihály (6), Somogyi József (5), Tamás Gyula (2), Leboniczky Imre (1).
Edző: Mészöly Kálmán

Kereszttáblázat

Díjak

Góllövőlista

Források 
 Magyar bajnoki szezonok 1971-1980 
 Mező Ferenc: Futball adattár ()
 Nemzetisport.hu
 Hungary - List of final tables (RSSSF)
 
 Nemzeti bajnokság, 78. szezon - 1979–80

magyar 1
magyar 1
Magyar elsőosztályú labdarúgó-bajnokságok